Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Miranczuk – rosyjski piłkarz
 Anton Miranczuk – rosyjski piłkarz